Quintilius ou Quinctilius est le gentilice de la gens Quinctilia, dont la branche la plus connue est celle de Varus.
 Quintilius est un personnage apparaissant dans Astérix.